Rauhnacht steht für:
 Rauhnacht, nach neuer Rechtschreibung Raunacht, in einigen europäischen Regionen bedeutsames Brauchtum rund um den Jahreswechsel
 Rauhnacht (Band), österreichische Musikgruppe, die der Cross-Over Volksmusik zuzuordnen ist
 Rauhnacht (Drama), ein Werk des Schriftstellers Richard Billinger
 Rauhnacht (Roman), Band einer Kriminalromanreihe von Michael Kobr und Volker Klüpfel mit Hauptfigur Kommissar Kluftinger, siehe Kluftinger #Band 5: Rauhnacht (2009)

Rauhnåcht steht für:
 Rauhnåcht, österreichisches Pagan-Metal-Projekt

Siehe auch:
 Der Dänemark-Krimi: Rauhnächte, deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2021
 Rauhnächte, Album der Musikgruppe Die Irrlichter aus dem Jahr 2010